Opération Condor peut désigner :
 L'Opération Condor des années 1970, une campagne de « contre-terrorisme », en fait de disparitions forcées et d'assassinats, conduite conjointement par plusieurs dictatures militaires d'Amérique latine.
 L'Opération Condor au Mexique, dans les années 1970, visant à éradiquer les cultures de plantes psychotropes.
 L'Opération Condor du colonel Jean Sassi à Diên Biên Phu le . (Cf. SDECE)
 L'Opération Condor, détournement d'un avion d'Aerolíneas Argentinas sur les îles Malouines, les 28 et .
 Opération Condor est un feuilleton télévisé de Pierre Neel diffusé en 1986.
 Opération Condor, un film sorti en 1991, avec notamment Jackie Chan.